Дудоров — фамилия. 

 Известные носители

 Дудоров, Анатолий Алексеевич (1915—1997) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Дудоров, Борис Петрович (1882—1965) — русский адмирал, белоэмигрант.
 Дудоров, Михаил Борисович (1911—1975) — американский микробиолог.
 Дудоров, Николай Павлович (1906—1977) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Дудоров, Тимофей Дмитриевич (1906—1983) — генерал-майор.

См. также 
 Дудорова — женская форма.